Школьна — жіноча форма прізвища Школьний.
 Школьна Людмила Панасівна (* 1955) — радянська діячка, слюсар-електромонтажниця. Депутат Верховної Ради СРСР 8—10-го скликань.
 Школьна Марія Костянтинівна (* 1997) — українська спортсменка, виступає в стрільбі з блочного лука, майстер спорту України.
 Школьна Тетяна Степанівна — артистка-солістка-вокалістка Національної філармонії України, заслужена артистка України

Див. також 
 Школьна Часопись

Примітки 

жіночі форми прізвищ